Valverde de Mérida kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valverde de Mérida (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Valverde de Mérida (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar